Коперник (значения):

 Коперник, Николай (1473—1543) — польский астроном, математик, механик, экономист, каноник эпохи Возрождения.
 «Коперник» — польско-немецкий биографический и исторический фильм 1972 года.

Космические объекты 
 (1322) Коперник — астероид Главного пояса, характеризующийся довольно вытянутой сильно наклонённой орбитой.
 Коперник (55 Рака) — двойная звёздная система в созвездии Рака.
 Коперник — ударный лунный кратер среднего размера, названный в честь польского астронома Николая Коперника.
 Коперник — ударный кратер на Марсе.

См. также 
 Коперникон
 Копёр (значения)